Euricles (en llatí Eurycles, en grec antic Εὐρυκλῆς) va ser un metge o potser un gramàtic grec que va viure al  o una mica després, al que menciona Erotià. Va escriure un comentari sobre Hipòcrates anomenat De Articulis, que s'ha perdut.

Referències 

Metges de la Grècia romana